Чехівський — українське прізвище

Відомі носії:
 Чехівський Володимир Мусійович (1876—1937) — український політичний і громадський діяч, прем'єр-міністр УНР.
 Чехівський Микола Мусійович (1884—1938) — військовий старшина Армії Української Держави, церковний діяч УАПЦ.

Українські прізвища